Порт призначення — кінцевий морський, озерний або річковий порт для вантажних перевезень, часто спеціалізується на певному виді операцій (розрізняють контейнерні, поромні, рибні та військові порти).

Мистецтво 
 Порт призначення — роман австралійського письменника Джона Моррісона.
 Порт призначення — гонконзький кримінальний фільм-трилер.